Nova Santa Rita, comune brasiliano dello Stato del Piauí
Nova Santa Rita, comune brasiliano dello Stato del Rio Grande do Sul